Бернард Ульман (; ,  — , ) — австрийско-американский импресарио, известный, главным образом, организацией гастролей европейских музыкантов в США в 1842—1861 гг.

Среди основных проектов Ульмана — американские гастроли пианистов Анри Герца (1846) и Сигизмунда Тальберга (1856—1858), скрипачей Камилло Сивори (1847—1848) и Анри Вьётана (1857—1858), певицы Генриетты Зонтаг (1853—1854), дирижёра Альфреда Мюзара (1858). Для этих концертов Ульман выдумывал разнообразные элементы оформления, призванные превратить их в светское мероприятие с наибольшим коммерческим успехом: так, при рекламе выступлений Мюзара подчёркивалось, что желающим присутствовать дамам будут розданы веера, а мороженое и прохладительные напитки можно будет заказать прямо на своё слушательское место у ожидающих в проходе официантов.

В 1856—1860 гг. продюсировал гастрольный тур итальянской оперной труппы, с участием в том числе дирижёра Карла Аншютца и певицы Эрминии Фреццолини. В ходе турне объединил усилия с Морисом Стракошем (). После ссоры с последним в 1861 г. вернулся в Европу, где работал, в частности, как импресарио Карлотты Патти. В 1877 г. организовал совместное скандинавское турне Джованни Боттезини, Генрика Венявского, Дезире Арто, Мариано Падильи и Альфреда Яэля.

Примечания

Литература 
 Bethany S. Goldberg. Bernard Ullman and the Business of Orchestras in Mid-Nineteenth-Century Ney York // American Orchestras in the Nineteenth Century / Ed. by John Spitzer. — University of Chicago Press, 2012. — P. 225—247.

Музыкальные продюсеры США